La liste de jeux vidéo Astérix répertorie les jeux vidéo basés sur la franchise Astérix, personnage principal de la série de bande dessinée éponyme.

Liste de jeux 
 1983 : Astérix sur Atari 2600
 1983 : Obélix sur Atari 2600
 1986 : Astérix et la Potion magique sur Amstrad CPC, Amstrad PC-1512, PC et Thomson
 1986 : Astérix and the Magic Cauldron sur Amstrad CPC, Commodore 64 et ZX Spectrum
 1986 : Astérix und Obélix: Die Odyssee sur Commodore 64 (sorti uniquement en Allemagne)
 1987 : Astérix chez Rahàzade sur Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, PC et Thomson
 1989 : Astérix : Le Coup du menhir sur Amiga, Atari ST et PC
 1991 : Astérix sur Master System
 1992 : Astérix sur arcade
 1993 : Astérix sur Game Boy, Nintendo Entertainment System et Super Nintendo
 1993 : Astérix and the Secret Mission sur Game Gear et Master System
 1993 : Astérix : Le Défi de César sur CD-i, Mac et PC
 1993-1994 : Astérix and the Great Rescue sur Game Gear, Master System et Mega Drive
 1995 : Astérix et le Pouvoir des dieux sur Mega Drive
 1995-1996 : Astérix et Obélix sur Game Boy, Game Boy Color, PC et Super Nintendo
 1997 : Astérix & Obélix : À la recherche de l'or noir (Astérix & Obélix: Die Suche nach dem Schwarzen Gold en version originale) sur PC
 1999 : Astérix et Obélix contre César sur Game Boy Color, PC et PlayStation
 1999-2000 : Astérix : La Bataille des Gaules sur PC et PlayStation (une première version est sortie sur cette dernière sous le nom Astérix)
 2000 : Astérix : Sur la trace d'Idéfix sur Game Boy Color
 2001 : Astérix Maxi-Delirium sur PC et PlayStation
 2002 : Astérix et Obélix : Paf ! Par Toutatis ! sur Game Boy Advance
2003 : Astérix et Obélix XXL sur Game Boy Advance, GameCube, PC et PlayStation 2
 2005 : Astérix et Obélix XXL 2 : Mission Las Vegum sur PC et PlayStation 2
 2005 : Astérix : Sauver Obélix sur téléphones mobiles
 2006 : Astérix et Obélix XXL 2 : Mission Ouifix sur Nintendo DS et PSP
 2006 : Astérix et les Vikings sur téléphones mobiles
 2007 : Astérix aux Jeux olympiques sur Nintendo DS, PC, PlayStation 2, téléphones mobiles, Wii et Xbox 360
 2007 : Astérix et Cléopâtre sur téléphones mobiles
 2008 : Astérix : Drôles d'Exercices ! sur Nintendo DS
 2009 : Astérix : Ils sont fous ces Romains ! sur Nintendo DS
 2009 : Astérix & Obélix chez Cléopâtre sur téléphones mobiles
 2013 : Astérix et ses amis sur Android, iOS et navigateur Web
 2013 : Astérix : Mégabaffe sur Android et iOS
 2013 : Astérix : Totale Riposte sur Android et iOS
 2014 : Astérix : Le Domaine des dieux sur Nintendo 3DS
2018 : Astérix et Obélix XXL 2: Mission Las Vegum HD sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One
2019 : Astérix et Obélix XXL 3 : Le Menhir de cristal sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One
2020 : Astérix et Obélix XXL Romastered sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One
2021 : Astérix et Obélix : Baffez-les tous ! sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One
2022 : Astérix et Obélix XXXL: Le bélier d'Hibernie sur Nintendo Switch, PlayStation 4|5, PC/Mac et Xbox Series X|S

Notes et références 

Astérix